Hackley steht für:

 Hackley (Louisiana), ein Ort im Washington Parish im US-Bundesstaat Louisiana
 Hackley (Kentucky), ein Ort im Garrard County im US-Bundesstaat Kentucky

Hackley ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Hackley junior (1783–1868), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Michelle Bartsch-Hackley (* 1990), US-amerikanische Volleyballspielerin